Stara Sušica je lahko:
 Stara Sušica, Ravna Gora (Hrvaška)
 Stara Sušica (Slovenija)